Acció de la Fuensanta, batalla de la guerra del francès 
 Toponímia:
 Fuensanta (Albacete), municipi al nord de la província d'Albacete 
 Fuensanta de Martos, municipi a l'àrea metropolitana de Jaén (Andalusia).
 Santuari de la Verge de la Fuensanta de Múrcia
 Santuari de la Fuensanta de Villel de Villel
 La Fuensanta o La Fontsanta, barri de la ciutat de València